Mbam steht für:
 Mbam (Fluss), ein Fluss in Kamerun
 Mbam (Centro Sur), Ort in Äquatorialguinea
 Mbam (Senegal), Ort in Senegal
 Mbam-Sprachen

MBAM ist die Abkürzung für:
 Malwarebytes Anti-Malware, eine Sicherheitssoftware
 Microsoft BitLocker Administration and Monitoring, eine Server-Software zur zentralisierten Verschlüsselung von Rechnern

MBAM